Eduard Schleich ist der Name folgender Personen:

* Eduard Schleich der Ältere (1812–1874), deutscher Maler
 Eduard Schleich der Jüngere (1853–1893), deutscher Maler
 Eduard von Schleich (1888–1947), deutscher Fliegeroffizier